Akinori Nishizawa (西澤 明訓), född 18 juni 1976 i Shizuoka i Japan, är en japansk före detta fotbollsspelare som spelade som anfallare.

Under sin karriär spelade Nishizawa en större tid i det japanska laget Cerezo Osaka men har även spelat för RCD Espanyol i Spanien samt Bolton Wanderers i England. Han representerade det japanska landslaget i bland annat fotbolls-VM 2002.

Klubbkarriär

Landslagskarriär 
Akinori Nishizawa spelade för det japanska landslaget och deltog i Asiatiska mästerskapet i fotboll 2000 som Japan vann, i FIFA Confederations Cup 2001 där Japan slutade tvåa, samt i fotbolls-VM 2002.

Referenser

Externa länkar
Akinori Nishizawa på National-Football-Teams.com
Akinori Nishizawa på transfermarkt.co.uk

Födda 1976
Japanska landslagsspelare i fotboll
Spelare i Cerezo Osaka
Spelare i Shimizu S-Pulse
Fotbollsspelare i RCD Espanyol
Spelare i asiatiska mästerskapet i fotboll 2000
Spelare i Fifa Confederations Cup 2001
Spelare i VM i fotboll 2002
Män
Levande personer
WP:Projekt Japan